Hongya ist mehrdeutig. Es bezeichnet den 

Kreis Hongya (洪雅县 Hóngyǎ Xiàn ) der bezirksfreien Stadt Meishan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Hongya (Meishan) 
 Ort Taktser, der tibetische Name des Dorfes Hongya (红崖村 Hongya cun) in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Taktser